Closer har flere betydninger:

 Closer (Christopher-album) fra 2016
 Closer (film) fra 2004
 Closer (Joy Division-album) fra 1980
 Closer (sang af The Chainsmokers) fra 2016
 Closer (sang af The Corrs) fra 1997